La voie Domitienne (Via Domitia), voie romaine reliant l'Italie à la péninsule ibérique en traversant la Gaule narbonnaise.
 La Via Domitia des chemins de Compostelle.

voir également 
 Université de Perpignan Via Domitia (UPVD).

Homonymie